Drogon (ou Dreu(x) ; Drogo en latin) est un ancien prénom d'origine germanique, porté par plusieurs personnages historiques du Moyen Âge. Le prénom ne semble pas survivre à cette période historique. Dans le sud de l'Italie, ce prénom fut introduit au  par les Normands mais disparut assez vite. Selon certaines sources, Drogon est formé à partir du mot drog, « combattre », et serait à l'origine de plusieurs patronymes bretons comme [Le] Drogo, [Le] Drogou, [Le] Drogoff, ainsi que du patronyme Drogon, localisé jadis dans l'Oise en Picardie.

Le nom se rapproche également du proto-germanique *draugaz (« mirage, illusion »), et de *draugiz (« dur, solide »), ainsi que du vieux norrois draugr (« fantôme, esprit, mort-vivant »).

Personnages historiques 
Drogon de Champagne ;
Drogon, fils de Carloman et petit-fils de Charles Martel, prince carolingien du  ;
Drogon de Metz, l'un des fils de Charlemagne ;
Drogon de Hauteville, aventurier normand du  devenu comte d'Apulie en Italie du Sud ;
Drogon de Bretagne, comte de Nantes et duc de Bretagne ;
Drogon de Mantes ;
Drogon de Boves ;
Drogon de Montaigu, noble normand, membre de la famille de Montaigu, qui a fait souche en Angleterre ; avec son frère Anger, participe en 1066 à la bataille de Hastings ;
Drogon, évêque de Squillace en Italie (1122-1145) ;
Drogon, archevêque de Lyon (1163-1166).

Dans la fiction 
Drogon est le nom de plusieurs Hobbits chez Tolkien.

C'est un dragon dans Le Trône de fer de George R.R. Martin.

Notes et références

Lien externe